KKV ist die Abkürzung für:

 Katholischer Kaufmännischer Verein, gegründet 1877
 Konsumentenkreditversicherung
 komparativer Konkurrenzvorteil
 Karin Kramer Verlag
 Klotz-Kalt-Verweilverfahren, siehe Färben

KKV